Léontine est un prénom féminin.

 Léontine Lippmann (1855-1910) est une personnalité française.
 Léontine Massart (1885-1980) est une actrice belge.
 Léontine Ponga (1952) est une femme politique néo-calédonienne.

Voir aussi 
 
 
 

Prénom féminin
Prénom français